Геологическое общество — общественная или государственная организация для проведения геологических исследований и популяризации геологии в разных странах, может означать:

Геологические общества, по году образования:
 Геологическое общество Лондона (с 1807)
 Геологическое общество Франции (с 1830)
 Итальянское геологическое общество (c 1881)
 Геологическое общество Америки (1888)
 Польское геологическое общество (c 1921)
 Иранское геологическое общество (c 1975)
 Российское геологическое общество (c 1992)

См. также 
 Институт геологии
 Институт геологических наук
 Геологический институт
 Геологический музей (значения)